Road Rash: Jailbreak — видеоигра в жанре мотосимулятор, разработанная студией EA Redwood Shores для игровой платформы Sony Playstation, а также версия для Game Boy Advance, разработанная Magic Pockets. Издана компанией Electronic Arts в  году для PlayStation, а в  для Game Boy Advance.

Игра также планировалась к выпуску на консоли GameCube, за эту версию была ответственна студия Destination Software, однако выход так и не состоялся.

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Игры для PlayStation
Мотосимуляторы